Andris Bērziņš (nato nel 1944), presidente della Lettonia
 Andris Bērziņš (nato nel 1951), primo ministro della Lettonia nel 2000-2002
 Andris Bērziņš (nato nel 1952), attore lettone